est une expression en anglais qui peut faire référence à :

 , chanson de Lady Gaga présente sur l'album The Fame sorti le  ;
 , série télévisée indienne diffusée du  au  sur Star Plus ;
 , série de jeux vidéo développée et éditée par Ubisoft ;
 , jeu de danse, développé et édité par Ubisoft et commercialisé depuis .